Сунь ( «внук») — китайская фамилия (клан):

 Сунь Бинь — китайский стратег и полководец эпохи Чжаньгоцэ.
 Сунь Вэйбэнь (1928—2020) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян в 1985—1994 гг.
 Сунь Вэйши (1922—1968) — китайская актриса, режиссёр.
 Сунь Вэньянь (род. 1989) — китайская спортсменка, занимающаяся синхронным плаванием, призёр Олимпийских игр.
 Сунь Давэнь (известный как Да-Вен Сун) — профессор пищевых технологий и биотехнологий в Университетском колледже Дублина Национального университета Ирландии.
 Сунь Даолинь (孙道临) (1921—2007) — китайский киноактёр.
 Сунь Дяньин (1887—1947) — китайский милитарист, участник японо-китайской войны.
 Сунь Ели (род. 1964) — китайский государственный и политический деятель, заведующий Пресс-канцелярией Госсовета КНР с 17 января 2023 года.
 Сунь Жибо (род.1976) — китайская биатлонистка, призёр чемпионата мира.
 Сунь Инша (род.2000) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Сунь Кэ (род. 1989) — китайский футболист, полузащитник.
 Сунь Лайянь (род. 1957) — китайский специалист в области космонавтики, директор CNSA с 2004 по 2010 годы.
 Сунь Ливэй (род. 1987) — профессиональный китайский киберспортсмен.
 Сунь Линьлинь (род. 1988) — китайская шорт-трекистка, чемпионка мира 2006 года среди юниоров, участница зимних Олимпийских игр 2010.
 Сунь Лутан (1860—1933) — мастер внутренней школы китайских боевых искусств, основатель стиля Сунь в Тайцзицюань.
 Сунь Лян (243—260) — второй правитель царства У эпохи Троецарствия в Китае.
 Сунь Минмин (род. 1983) — китайский профессиональный баскетболист.
 Сунь Сы-мяо (581—682) — китайский врач.
 Сунь Сю (235—264) — третий правитель царства У эпохи Троецарствия в Китае.
 Сунь Тяньтянь (род.1981) — китайская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турнира Большого шлема.
 Сунь Укун (孙悟空) — китайский литературный персонаж, царь обезьян, известный по роману «Путешествие на Запад» У Чэнъэня.
 Сунь Фо (1891—1973) — китайский государственный деятель, глава правительства Китайской республики, сын Сунь Ятсена.
 Сунь Фэнъу (род. 1962) — бывший китайский баскетболист, капитан национальной сборной.
 Сунь Хунлэй (род. 1970) — китайский киноактёр.
 Сунь Цзихай (род. 1977) — китайский футболист, защитник.
 Сунь Цзы (孙子) — китайский стратег и мыслитель, предположительно, живший в VI или, по другим источникам, в IV веке до н. э. Автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны»
 Сунь Цзы (математик) (孙子, пиньинь sūn zǐ) — китайский математик и астроном, автор трактата «Сунь Цзы Суань Цзин» . Время жизни известно лишь приблизительно: III—V века н. э.
 Сунь Цзядун (род. 1929 году) — китайский конструктор космической техники.
 Сунь Цзянь (кит. 孫堅) (155—191) — полководец эпохи Троецарствия, который вместе с Юань Шу противостоял тираническим устремлениям могущественного Дун Чжо.
 Сунь Цзячжэн (; род. 1944) — председатель Всекитайской федерации литературы и искусства, министр.
 Сунь Цинхай (род. 1988) — китайский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Сунь Цэ (孫策) (175—200) — полководец эпохи Троецарствия, первый сын Сунь Цзяня и основатель царства У, отвоевавший у Юань Шу земли принадлежавшие семейству Сунь.
 Сунь Цюань (кит.: 孙权) (182—252) — наиболее значительный правитель китайского царства У. Сын Сунь Цзяня, который производил свой род от Сунь-цзы.
 Сунь Чжифэн (род. 1991) — китайская сноубордистка, выступающая в хафпайпе.
 Сунь Чжэнцай (род. 1963) — китайский политик, член Политбюро ЦК КПК.
 Сунь Чжэнь (род. 1979) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Сунь Чуаньфан (孙传芳) (1885—1935) — китайский милитарист, принадлежавший к Чжилийской клике.
 Сунь Чуньлань (род. 1950) — китайская высокопоставленная политическая деятельница.
 Сунь Шаочэн (род. 1960) — китайский политик, секретарь парткома КПК АР Внутренняя Монголия.
 Сунь Шилинь (род. 1989) — китайский футболист, полузащитник.
 Сунь Шувэй (род. 1976) — китайский прыгун в воду, олимпийский чемпион 1992 года и двукратный чемпион мира.
 Сунь Шэннань (род. 1987) — китайская теннисистка.
 Сунь Юань и Пэн Юй — два современных китайских художника.
 Сунь Юй (1900—1990) — один из выдающихся режиссёров в истории китайского кино.
 Сунь Юйцзе (род. 1992) — китайская фехтовальщица, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Сунь Юньсюань (1913—2006) — китайский государственный деятель, глава правительства Китайской республики (Тайвань).
 Сунь Юэ (род. 1985) — китайский профессиональный баскетболист.
 Сунь Юэ (кёрлингистка) (род. 1986) — китайская кёрлингистка.
 Сунь Ян (род. 1991) — китайский пловец вольным стилем, двукратный чемпион мира 2011 года
 Сунь Ятсен (孙逸仙, пиньинь Sūn Yìxiān, палл. Сунь Исянь) (1866—1925) — китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей.

См. также 
 Гунсунь (фамилия)
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Сун